Riacho de Santana (Bahia) - município na Bahia, Brasil
 Riacho de Santana (Rio Grande do Norte) - município no Rio Grande do Norte, Brasil

Desambiguações de topônimos